Guillaume Perrot peut désigner :

 Guillaume Perrot, acteur français ;
 Guillaume Perrot, cycliste français.